Sezone 2007./2008. odigralo se 53. izdanje najelitnijeg nogometnog turnira, 16. pod imenom Liga prvaka. Naslov prvaka osvojio je Manchester United koji je na stadionu Lužniki u Moskvi u dramatičnom "engleskom finalu" svladao Chelsea nakon izvođenja jedanaesteraca.

Kvalifikacije

Prvo pretkolo
Prvo pretkolo igrano je 17/18. i 24/25. srpnja 2007. 

|}

Drugo pretkolo
Drugo pretkolo je igrano 31. srpnja/1. kolovoza i 7./8. kolovoza. 

|}

Treće pretkolo
Treće pretkolo je odigrano 14/15. i 28/29. kolovoza. 

|}

Natjecanje po skupinama

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Drugi dio natjecanja

Osmina finala

|}

Četvrtfinale

|}

Polufinale

|}

Finale

Vanjske poveznice
Službena stranica, UEFA.com

2007./08.